Subgénero, entendido como cada uno de los grupos particulares en que se divide un género, hace referencia a varios artículos:

 En Biología: categoría taxonómica inferior al Género y superior a la especie;
 En Cine: subdivisión de un género cinematográfico;
 En literatura: subdivisión de un género literario;
 En Música: subdivisión de un género musical.